Плавск — топоним:

 Плавск — город в России, административный центр Плавского района Тульской области.
 Плавск — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Плавск — малая планета 2172 Plavsk.
 Плавск — мобильная автоматизированная станция комплексного технического контроля.